Lynette est un prénom féminin d'origine anglosaxonne.

Étymologie 
Le prénom proviendrait du gallois « Eluned », un terme celtique archaïque signifiant « image » ou « idole ».

Il pourrait aussi provenir de l'irlandais O' Loinn, devenu O'Lynn puis Lynn.

Ces termes archaïques ont pu donner Linnet, Lunete.

Depuis le début du  siècle, le prénom peut servir de diminutif de l'un des prénoms suivants :
 Evelyne,
 Line / Lina,
 Pauline / Paulina,
 Caroline / Carolina.

Dans la fiction 
 Lynette Scavo, personnage de la série Desperate Housewives.

Domaine sportif 
 Lynette Burger, coureuse cycliste sud-africaine,
 Lynette McClements, nageuse australienne,
 Lynette Woodard, joueuse américaine de basket-ball.

Astronomie 
 (157332) Lynette, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Criminalité 
 Lynette Fromme (1948-…), auteur d'une tentative de meurtre sur le président Gerald Ford.

Domaine artistique 
 Lynette Roberts, poète argentino-britannique.
 Lynette Wallworth, artiste australienne.

Autres 
 Lynnette Cole, animatrice de télévision et mannequin américaine.